Ordnungsblock steht für

 Bayerischer Ordnungsblock, nach dem Kapp-Putsch 1920 gegründeter Verband von vierzig nationalistisch-völkischen Organisationen
 Ordnungsblock (Hannover), Nachfolgeorganisation der Vereinigung Bürgerliche Mitte von 1919, dann aber unter Einschluss der Hausbesitzer, Gastwirte und Angestellten